Emma (Ema) – germańskie imię
 Emma – powieść Jane Austen
 Emma – serial telewizyjny BBC, w tytułowej roli Doran Godwin, 1972
  Clueless – film na motywach Emmy, którego akcja toczy się współcześnie w USA; w roli głównej Alicia Silverstone, 1995
 Emma – serial telewizyjny BBC, w tytułowej roli Kate Beckinsale, 1996
 Emma – brytyjsko-amerykański film kinowy, ekranizacja powieści, z Gwyneth Paltrow, 1996
 Emma – serial telewizyjny BBC, w roli głównej Romola Garai, 2009
 Emma – brytyjski film kinowy, ekranizacja powieści, 2020
 Emma, lady Hamilton (1765–1815) – angielska tancerka, kochanka Horatio Nelsona
 Emma (ur. 1989) – australijska wrestlerka
 EMA – średnia wykładnicza ruchoma
 Emma Swan – główna postać w serialu Dawno, dawno temu
 Orkan Emma – huragan z 2008
 EMMA – narzędzie sprawdzające pokrycia kodu przypadkami testowymi
 Emma – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Emma (ang. Emma Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Emma (ang. Emma Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Emma – główna bohaterka mangi i anime The Promised Neverland.

Zobacz też